Das Wort Pertica bezeichnet

 ein Längenmaß (lat. Rute)
 ein italienisches Längen- und Flächenmaß, siehe Pertica (Einheit)
 eine ausgestorbene Pflanzengattung, siehe Pertica (Gattung)
 zwei Gemeinden in der italienischen Provinz Brescia, Pertica Alta und Pertica Bassa
 ein Waldland in Le Perche, sylva Pertica
 einen Hügel in Italien, siehe Monte Pertica
 die italienische Form des Namens der Perchta

 als Familienname Bill Pertica, einen US-amerikanischen Baseballspieler